Bosznia-Hercegovina
Kakanj falu és község Zenica-Doboj kantonban

Horvátország
Kakanj falu Kistanje községben, Šibenik-Knin megyében